Krzywicze to nazwa miejscowości na Białorusi i Ukrainie.

Miejscowości na Białorusi 
 Krywicze – wieś w obwodzie brzeskim, rejonie pińskim

 Krzywicze – wieś w obwodzie witebskim, rejonie głębockim

 Krzywicze – agromiasteczko w obwodzie grodzieńskim, rejonie zelwieńskim

 Krzywicze – wieś w obwodzie grodzieńskim, rejonie iwiejskim

 Krzywicze – wieś w obwodzie grodzieńskim, rejonie lidzkim

 Krzywicze – osiedle typu miejskiego w obwodzie mińskim, rejonie miadzielskim

 Krzywicze – agromiasteczko w obwodzie mińskim, rejonie soligorskim

 Krzywicze Wielkie – wieś w obwodzie mińskim, rejonie wołożyńskim

 Krzywicze Małe – wieś w obwodzie mińskim, rejonie wołożyńskim

Miejscowość na Ukrainie 
 Krzywicze – wieś w obwodzie rówieńskim, rejonie rówieńskim

Inne 
 Krzywicze – przystanek kolejowy na Białorusi w obwodzie mińskim, rejonie miadzielskim
 Krzywicze – dawna gmina wiejska istniejąca do 1939 roku w woj. nowogródzkim/Ziemi Wileńskiej/woj. wileńskim (obecnie na Białorusi)

Linki zewnętrzne